Leandrão ist der Künstlername folgender Personen:

 Leandrão (Fußballspieler, 1983) (Leandro Costa Miranda Moraes; * 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Leandrão (Fußballspieler, 1984) (José Leandro Gomes; * 1984), brasilianischer Fußballspieler